

Architecture 
 La villa mauresque, inscrite monument historique depuis 2010, est située à Hendaye dans le département français des Pyrénées-Atlantiques.
 La villa Mauresque, classée remarquable en zone AVAP, est située à Hyères dans le département français du Var. Elle a été réalisée en 1881 par l’architecte Pierre Chapoulart pour l’industriel Alexis Godillot dans un style orientaliste.
 La villa mauresque de la villa Chaptal à Levallois-Perret.
 La villa mauresque (Périgueux), située 15 rue Jules-Michelet, construite dans les années 1860-1870.
 La villa La Mauresque, recensée à l'Inventaire général du patrimoine culturel depuis le , est une propriété privée, aménagée en 1927 au cap Ferrat dans le département français des Alpes-Maritimes, pour servir de résidence principale au romancier britannique Somerset Maugham.

Autres 
 Villa Mauresque est un film franco-portugais réalisé par Patrick Mimouni, sorti en 1993.

Notes et références